Stojiljković ist der Familienname folgender Personen:

 Jovana Stoiljković (* 1988), serbische Handballspielerin
 Nikola Stojiljković (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Vlajko Stojiljković (1937–2002), serbischer Politiker
 Vlastimir Đuza Stojiljković (1929–2015), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler